Nåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nåstjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Nåstjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn